

Райманово — присілок, Єрмекеєвський район, Башкортостан
 Райманово — присілок, Сарактаський район, Оренбурзька область
 Райманово — село, Туймазинський район, Башкортостан